Niba kan syfta på följande platser:

Kina 

 Niba (ort), Guizhou, 
 Niba (sockenhuvudort i Kina, Gansu Sheng), 

Robotskapade Kinaförgreningar